Als Kleiner Waldmeister werden folgende Pflanzenarten bezeichnet:
Asperula cynanchica, siehe Hügel-Meier.
Galium odoratum, siehe Waldmeister.
Solidago virgaurea, siehe Gewöhnliche Goldrute.
Galium scabrum.